Marysville může být:

 Kanada
 Marysville (Britská Kolumbie)
 Marysville (New Brunswick)
 Marysville (Ontario)

USA
 Marysville (Kalifornie)
 Marysville (Florida)
 Marysville (Indiana)
 Marysville (Iowa)
 Marysville (Kansas)
 Marysville (Michigan)
 Marysville (Montana)
 Marysville (Ohio)
 Marysville (Pennsylvania)
 Marysville (Texas)
 Marysville (Washington)